Kacze Buki – w granicach administracyjnych Gdyni
 Kacze Buki – integralna część wsi Chwaszczyno w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo